Джек:

 Джек — чоловіче ім'я.
 Баду Джек (1983) — шведський професійний боксер шведсько-гамбійського походження, чемпіон світу за версієями WBC і WBA.
 Джек — TRS-роз'єм.
 Джек (Chlamydotis undulate) — птах родини Дрохвових (Otididae).
 Джек — невключена територія в штаті Алабама, США.